Winnington ist der Name folgender Orte:
 Winnington (Northwich), Vorort von Northwich, Cheshire, England

Winnington ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Winnington (1910–1983), britischer Journalist und Schriftsteller

 Elijah Winnington (* 2000), australischer Schwimmer

 Henry Winnington (1795–1873), britischer Politiker
 Salwey Winnington (1666–1736), britischer Politiker

 Ursula Winnington (* 1928), deutsche Journalistin und Kochbuchautorin